Руанда принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Легкоатлет Матиас Нтавуликура принял участие в своей третьей Олимпиаде и занял 8-е место в финальном забеге на 10 000 метров, что по сей день является наивысшим достижением в истории Руанды.

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика 

 Спортсменов — 4

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года